Мишково — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 3 км к северу от районного центра, посёлка городского типа Кунья.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 71 житель.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав Куньинской волости (в границах Боталовской волости) с центром в пгт Кунья, с января 2006 до апреля 2015 года — в состав ныне упразднённой Боталовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района